За́мок — укріплена будівля, що використовується для захисту від ворога.
 Замо́к — пристрій для обмеження доступу будь-куди чи фіксації.
 Замо́к — стан, що виникає при потраплянні у воду.
 Замо́к — деталь вогнепальної зброї.
 Замо́к — деталь арки.
 Замок кохання — символічне вираження почуттів, вірності закоханих і молодят один до одного.
 Замо́к — вид з'єднання колод у зрубі

Художні твори 
 «За́мок» — роман Франца Кафки.
 «За́мок» — художній фільм 1994 року. Екранізація однойменного роману Франца Кафки.
 «За́мок» — фільм 1997 року австрійського режисера Міхаеля Ганеке за однойменним романом Франца Кафки.

Топоніми 

 За́мок — село Львівського району Львівської області.
 За́мок — село в складі Березинського району Мінської області, Білорусь.
 Замок — гора в Кременецьких горах, висотою 357,3 м.
 Замок — гора в Глинську Роменського району Сумської області.

Див. також 
 «Замок герцога Синя Борода» — опера Б. Бартока в одній дії, лібрето Б. Балаша.
 «Замок диявола» — фільм.
 «Замок дурня» — японський фільм.
 «Замок живих мерців» — фільм жахів 1964 року.
 «Замок канатний» — в технологіях і техніці буріння — пристрій для приєднання каната до бурового снаряда.
 «Замок стояка тертя» — у гірничій техніці — пристрій для фіксації висувної частини стояка.
 «Замок страху» — екстремально-розважальна телегра, створена за форматом «Estate of Panic».